Blutblase bezeichnet:

umgangssprachliche in der Medizin
 Blutgefüllte Hautblase
 Blutgefüllte Hautbläschen
 Koagel

Spitzname für Fahrzeuge
 Triebwagen der DR-Baureihe VT 2.09
 DKW Luxus 200, Motorrad von DKW